Google WiFi peut faire référence à :
 Google Wifi, un routeur sans fil conçu par Google, implantant la topologie mesh et annoncé en  ;
 Google WiFi, un réseau Wi-Fi municipal déployé par Google à Mountain View en Californie en 2006.